Hands – Album Little Boots
 Hands – Singel grupy The Raconteurs
 Emily Brooke Hands – amerykańska aktorka